Brunilde – valchiria ed eroina del Nibelungenlied
Brunilde – nome proprio di persona femminile italiano. 
Brunilde – altro nome della regina merovingia Brunechilde
123 Brunhild – asteroide della fascia principale